Пањевац може бити:

 Пањевац (Деспотовац), насеље у општини Деспотовац, Поморавски округ
 Пањевац (Александровац), насеље у општини Александровац, Расински округ
 Пањевац (Јагодина)